Флаг Маньчжоу-го представлял собой изображение четырёх горизонтальных полос красного, синего, белого и чёрного цвета на жёлтом фоне. Жёлтый цвет символизировал маньчжуров, красный — японцев, синий — ханьцев, белый — монголов, а чёрный — корейцев. Флаг был утверждён в 1932 году.

Другие флаги Маньчжоу-го

См. также 
 Герб Маньчжоу-го
 Государственный гимн Маньчжоу-го
 Флаг Мэнцзяна
 Пять Рас в Одном Союзе

Примечания

Ссылки 
 Flags of the World — Manchukuo (Japanese Puppet State in China)

Маньчжоу-го
Государственные символы Маньчжоу-го
Флаги Китая